Minhang (district), een district in de Chinese stadsprovincie Shanghai
 Minhang Development Zone, een station van de metro van Shanghai